Dolman bezeichnet:

 ein Kleidungsstück, siehe Dolman
 das Rad, mit dem Scharfrichter Verurteilte gerädert haben 
 einen Roman aus dem Fantasyzyklus Der Sonnenuntergangskrieger, siehe Eric Van Lustbader

Dolman ist der Familienname von:

 Bob Dolman (* 1947), kanadischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Dick Dolman (1935–2019), niederländischer Politiker
 Evert Dolman (1946–1993), niederländischer Radrennfahrer
 Fiona Dolman (* 1970), britische Schauspielerin
 Reilly Dolman (* 1988), kanadischer Schauspieler

Siehe auch:
 Dollmann
 Dolmen (Begriffsklärung)